Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1972 de l’Open d'Australie qui est disputé du 27 décembre 1971 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Virginia Wade bat Evonne Goolagong en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Kerry Harris et Helen Gourlay.

Parcours

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1972
Australie Simple dames
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1971
Tennis en Australie en 1972
Sport en décembre 1971
Tennis en janvier 1972